Lichnov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lichnov, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Lichnov, comune del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia